Glenn Brydson (né le  à Swansea au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie 
Brydson commence sa carrière professionnelle en signant comme agent libre avec les Maroons de Montréal le . Dans sa carrière, il dispute 299 matchs dans la LNH au sein de quatre franchises différentes. Il participe également à la naissance de la Ligue américaine de hockey à la fin de sa carrière professionnelle avec quatre nouvelles équipes de l'IAHL puis de la LAH. Il prend sa retraite en 1942.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1926-1927|| Toronto Canoe Club|| OHA-Jr.|| 2|| 1|| 0|| 1|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1927-1928|| Toronto Canoe Club|| OHA-Jr.|| 9|| 3|| 0|| 3|| || 3|| 3|| 0|| 3|| 
|- 
| 1928-1929|| Toronto Canoe Club|| OHA-Jr.|| 9|| 5|| 1|| 6|| || 3|| 5|| 0|| 5|| 
|-
| 1929-1930|| Montreal AAA|| MCHL|| 10|| 3|| 0|| 3|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 1930-1931|| Montreal AAA|| MCHL|| 11|| 5|| 4|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1930-1931|| Maroons de Montréal|| LNH|| 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1931-1932|| Maroons de Montréal|| LNH|| 47|| 12|| 13|| 25|| 44|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1932-1933|| Maroons de Montréal|| LNH|| 48|| 11|| 17|| 28|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1933-1934|| Maroons de Montréal|| LNH|| 37|| 4|| 5|| 9|| 19|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1933-1934|| Bulldogs de Windsor || LIH|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1934-1935|| Eagles de Saint-Louis|| LNH|| 48|| 11|| 18|| 29|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1935-1936|| Rangers de New York|| LNH|| 30|| 4|| 12|| 16|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1935-1936|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 22|| 6|| 4|| 10|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1936-1937|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 34|| 7|| 7|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1937-1938|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 19|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1937-1938|| Eagles de New Haven|| IAHL|| 25|| 6|| 9|| 15|| 17|| 2|| 0|| 0|| 0|| 12
|- 
| 1938-1939|| Eagles de New Haven|| IAHL|| 51|| 8|| 25|| 33|| 18|| || || || || 
|-
| 1939-1940|| Eagles de New Haven|| IAHL|| 34|| 5|| 14|| 19|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1939-1940 || Capitals d'Indianapolis || IAHL|| 5|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1940-1941|| Indians de Springfield|| LAH|| 54|| 20|| 36|| 56|| 28|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|- 
| 1941-1942|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 45|| 8|| 17|| 25|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1942-1943|| Frontenacs de Kingston|| OHA-Sr.|| 2|| 1|| 3|| 4|| 0|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2

| 299|| 56|| 79|| 135|| 203|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8

Références 

Naissance en novembre 1910
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Eagles de New Haven
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Bulldogs de Windsor
Décès en décembre 1993
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 83 ans